Ignacówka est le nom de plusieurs localités polonaises :
dans la voïvodie de Mazovie
 Ignacówka, village du powiat de Kozienice 
 Ignacówka, village du powiat de Sochaczew 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ignacówka, village